Thierry Donard
 Joseph Donnard

Toponyme 
 Slieve Donard